Een verkeersweg:
 N532 (België)
 N532 (Frankrijk)
 N532 (Nederland), zie Provinciale weg 532
 N-532 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing